Paradactylella är ett släkte av svampar. Paradactylella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradactylella